Stace ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Anthony Stace (* 1938), britischer Botaniker
 Nicole Kornher-Stace (* 1983), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Walter Terence Stace (1886–1967), britischer Beamter, Erzieher und Philosoph